

Palmarès

Competizioni nazionali 
 
Al Shabab: 2008, 2009, 2014

 
Al Shabab: 2011-2012
Al Nassr: 2018-2019

 
Al Shabab: 2014
Al Nassr: 2019, 2020

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale saudita